Louth hace referencia a:

 Louth (cráter), Marte
 Louth (Lincolnshire), Inglaterra
 Louth (pueblo), Irlanda
 Condado de Louth, Irlanda